Javiera es un nombre propio femenino y hace referencia a varios artículos:

Véase: PersonasJaviera Londoño (1696-1757), aristócrata y hacendada colonial neogranadinaJaviera Carrera (1780-1862), aristócrata y emancipadora chilena.Javiera Parra (1968-), cantante chilena.Javiera Blanco (1972-), abogada y política chilena.Javiera Contador (1974-), actriz y presentadora chilena.Javiera Parada (1974-), actriz, activista y política chilenaJaviera Muñoz (1977-2018), cantante sueca.Javiera Hernández (1980-) actriz y directora de teatro chilena.Javiera Ovalle (1980-) artista visual chilena.Javiera Díaz de Valdés (1981-), actriz y exmodelo chilena.Javiera Suárez (1982-), periodista chilena.Javiera Mena (1983-), cantautora y productora chilena.Javiera Villagra Lira (1983-) jugadora chilena de hockey sobre césped.Javiera Osorio (1983-), actriz chilena.Javiera Acevedo (1985-), actriz chilena.Javiera Errázuriz (1990-), atleta chilena.Javiera Reyes (1990-), economista y política chilena.Javiera Toro (1998-), futbolista chilena.Javiera Grez (2000-), futbolista chilena.

ArteJaviera, ingenua, capítulo de la serie de televisión argentina Mujeres asesinas.Javiera y Los Imposibles''', banda chilena de pop.

Nombres femeninos